Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 322 dans le monde.

 Route fédérale 322 en Allemagne
 Route 322 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 322 en Nouvelle-Écosse, Canada
 U.S. Route 322 aux États-Unis
 Route régionale 332 en Finlande
 Route nationale 322 en France